Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internationaux de Strasbourg 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 22 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. Mai 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Straßburg